Esistono più comuni francesi con questo nome

Jouy – Eure-et-Loir
Jouy – Yonne
Jouy-en-Josas